Turin puede referirse a dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Turin (villa).
  Turin (pueblo).